Il singolare del torneo di tennis Mordovia Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michail Elgin che ha battuto in finale Denis Istomin 7-66, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Michail Kukuškin (quarti di finale)
 Denis Istomin (finale)
 Michail Elgin (Campione)
 Pavel Čechov (quarti di finale)

 Ivan Serheev (secondo turno)
 Brydan Klein (secondo turno)
 André Ghem (semifinali)
 Miles Armstrong (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2008